Бумба:

 Бумба Михайло Миколайович (* 1901) — український майстер декоративно-ужиткового мистецтва.
 Бумба — місто на півночі Демократичної Республіки Конго в провінції Монгала, порт на річці Конго
 Бумба — меморіальний або надгробний пам'ятник в Монголії.
 Бумба — релікварій у вигляді багатоярусного конуса для буддійських рукописів, мощей або коштовностей, яким завершувався субурган.
 Джон Мікаель М'бумба (* 1983) — французький боксер-любитель.